Луиза Миллер (итал. Luisa Miller) — опера в трёх актах, написанная Джузеппе Верди на либретто Сальваторе Каммарано. В основу оперы лёг сюжет пьесы Коварство и любовь Фридриха Шиллера. Первая постановка состоялась 8 декабря 1849 года в Сан-Карло в Неаполе. Это 15 опера Верди, которая относится к концу раннего периода творчества композитора.

История создания 
Замысел третьей оперы на сюжет Шиллера (после «Жанны д'Арк» и «Разбойников») возник у Верди во время пребывания в Париже в начале 1849 года. К тому времени он был любимейшим композитором Италии, певцом борьбы за свободу, автором 13 опер, из которых героико-патриотическая «Битва при Леньяно» только что была принята с огромным энтузиазмом. Но эпоха революций заканчивалась как на его родине, так и во всей Европе, и Верди чутко ощутил необходимость разработки иной темы, острой и жгучей в изменившихся условиях: темы социального неравенства. Он с радостью согласился на предложение нового либреттиста Каммарано написать оперу по драме Шиллера «Коварство и любовь». Крупнейший немецкий поэт и драматург эпохи «бури и натиска» Фридрих Шиллер (1759—1805) работал над ней в 1782—1783 годах в самых тяжёлых условиях. Поставив в 1781 году свою вольнолюбивую трагедию «Разбойники», он был вынужден бежать от гнева герцога Вюртембергского. Живя под чужим именем в деревенском трактире, страдая от голода и холода, Шиллер писал «мещанскую драму» «Луиза Миллер», обличавшую князей и аристократов, защищавшую простых людей, их человеческие права, достоинство, любовь. Поставленная в 1784 году под названием «Коварство и любовь» с огромным успехом, драма имела несомненное политическое звучание.

Сальваторе Каммарано (1801—1852) был видным либреттистом, происходившим из старой неаполитанской театральной семьи, давшей с конца XVIII до конца XIX века множество актёров, художников, певцов, писателей. В восемнадцать лет он написал первую трагедию, которая была поставлена и имела успех, а спустя пятнадцать лет — первое оперное либретто, общее число которых дошло до пятидесяти. Для Верди он создал четыре либретто. Работу над последним — оперы «Трубадур» прервала смерть. Число действующих лиц сокращено. У Шиллера Луиза ради спасения отца называет своим любовником придворного интригана и труса гофмаршала фон Кальба; в опере эту роль играет Вурм (по-немецки — червь), задумавший всю интригу. Исчезла колоритная фигура жены Миллера, болтливой и тщеславной, а сам он из виолончелиста превратился в отставного солдата, готового для защиты дочери пустить в ход шпагу. Существенно изменён и образ соперницы Луизы. У Каммарано герцогиня Федерика, кузина героя, не наделена ярким характером и особой судьбой, тогда как у Шиллера леди Мильфорд, знатная англичанка, всесильная фаворитка, не лишённая сочувствия к страданиям подданных, — один из оригинальных образов. Композитор писал, что хотел бы иметь двух примадонн с возможно большим контрастом между ними и «чтобы фаворитка герцога была показана в полном развитии ее характера точно так, как она показана у Шиллера». Однако либреттист не прислушался к этим пожеланиям. В опере каждый акт имеет название, смягчена развязка. У Шиллера сын проклинает отца, грозя ему Божьим судом за смерть Луизы, Вурм издевается над Вальтером и, взятый под стражу, грозит разоблачением таких тайн, что все содрогнутся. Вальтер опускается перед умирающим сыном на колени и, когда тот протягивает ему, наконец, хладеющую руку, добровольно отдается правосудию.

Премьера «Луизы Миллер» состоялась 8 декабря 1849 года в знаменитом театре Сан Карло в Неаполе под руководством Верди. Она не вызвала всеобщего энтузиазма, как предшествующие героические оперы, однако её мелодии очень понравились публике. Много лет спустя либреттист и композитор Арриго Бойто вспоминал в письме к одному из друзей об арии Рудольфа из II акта: «Ах, если бы вы знали, какой отзвук, какой восторг пробуждает эта божественная кантилена в душе итальянца, особенно в душе того, кто пел ее в ранней юности!»

История постановок 
Премьера в США состоялась 27 октября 1852 года в музыкальной академии Филадельфии, а 3 июня 1858 года опера первый раз была поставлена в Театре Её Величества в Лондоне. После шести постановок сезона 1929/30 года в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, опера не ставилась до 1968 года, а затем в период с 1970-х по 1990-е произошло в общем 86 постановок, последняя из которых в 2006 году. Постановка 1979 года вышла на DVD.

Три оперных коллектива, которые планируют поставить все оперы Верди к его двухсотлетию в 2013 году, дали или планируют дать эту оперу. Сарасотская опера поставила Луизу Миллер в 1999 году; Театр Регио в Парме дал её в 2007 году на «Фестивале Верди»; и испанский коллектив ABAO в Бильбао пока не представил её.

Роли

Сюжет 
Время: Начало XVII века
Место: Тироль

Акт 1 
Сцена 1: Деревня

На день рождении Луизы друзья поют песни в её честь. Она влюблена в Карло, молодого человека, которого однажды встретила в деревне (Lo vidi e’l primo palpito /«Едва его узнала я»), и теперь ищет его в толпе. Отца Луизы тревожит эта любовь к таинственному незнакомцу. Неожиданно Карло появляется и поёт вместе с девушкой о своей любви (Дуэт: T’amo d’amor ch’esprimere / «Я люблю тебя»). Когда люди заходят в церковь, к Миллеру подходит Вурм, придворный, который влюблён в Луизу и хочет жениться на ней. Но Миллер отвечает, что его дочь сама выберет себе мужа (Sacra la scelta è d’un consorte / «Свят и свободен выбор супруга»). Раздражённый подобным ответом, Вурм рассказывает Миллеру, что Карло на самом деле Рудольфо, сын графа Вальтера. Оставшись один, Миллер выражает свой гнев (Ah fu giusto il mio sospetto / «Моё подозрение было правильным»).

Сцена 2: Замок графа Вальтера

Вурм рассказывает графу о любви его сына Рудольфа к Луизе. Граф выражает своё разочарование в сыне (Il mio sangue la vita darei / «Своей кровью и жизнью готов я заплатить за могущество сына»). Когда входит Рудольф, граф сообщает ему о своём намерении женить его на Фредерике, гергцогине Остхеймской.

Оставшись один на один с Фредерикой, Рудольф говорит ей о своей любви к другой девушке в надежде на понимание. Но Фредерика слишком любит юношу (дуэт: Deh! la parola amara perdona al labbro mio / «Ах, простите мои губы за горькие слова»).

Сцена 3: Дом Миллера

Миллер раскрывает дочери тайну Рудольфа. Появившийся Рудольфо признаётся в обмане, но клянётся, что его любовь искренна. На коленях перед Миллером он называет Луизу своей невестой. Ворвавшийся граф Вальтер пытается помешать сыну. Вытащив меч, Миллер защищает свою дочь, и Вальтер приказывает арестовать их обоих. Рудольф выступает против отца и угрожает ему: если он не освободит девушку, Рудольф расскажет всем, как его отец стал графом. Напуганный Вальтер приказывает освободить Луизу.

Акт 2 
Сцена 1:Комната в доме Миллера

Крестьяне, пришедшие к Луизе, сообщают, что её отца видели закованным в цепи. Пришедший Вурм подтверждает это и говорит, что Миллера должны казнить. Но он предлагает ей сделку: свобода её отца за письмо, в котором Луиза скажет, что любит Вурма и что всё это время обманывала Рудольфа. После первоначального сопротивления (Tu puniscimi, O Signore / «Ты караешь меня, о Господь»), она пишет письмо. Проклиная Вурма (A brani, a brani, o perfido / «Разбил ты, разбил ты мне сердце»), Луиза желает только смерти.

Сцена 2: Комната в замке графа Вальтера

В замке Вальтер и Вурм вспоминают, что Вальтер стал графом после того, как они вместе убили его двоюродного брата. Вурм напоминает, что Рудольф знает об этом. Они понимают, что должны действовать сообща, иначе им не избежать расплаты (Дуэт: L’alto retaggio non ho bramato / «Благородное наследство моего брата»). Входят гергцогиня Фредерика и Луиза. Девушка подтверждает искренность своего письма.

Сцена 3: Покои Рудольфа

Рудольф читает письмо Луизы и, приказав вызвать Вурма, вспоминает счастливые времена, когда был вместе с любимой (Quando le sere al placido / «В те вечера, когда мы с ней при бледном звезд сияньи»). Юноша вызывает Вурма на дуэль. Тот стреляет в воздух; на шум приходят граф и слуги. Граф Вальтер советует сыну отомстить и жениться на гергцогине Фредерике. В отчаянии Рудольф готов подчиниться (L’ara o l’avella apprestami / «Для меня — алтарь иль могила»).

Акт 3 
Комната в доме Миллера

Вдалеке слышны отголоски празднования свадьбы Фредерики и Рудольфа. Старый Миллер вернулся домой из тюрьмы. Он обнимает дочь, а затем читает письмо, которое она написала для Рудольфа. Луиза собирается наложить на себя руки (La tomba è un letto sparso di fiori / «Смерть дарит ложе сна и покоя»), но Миллер уговаривает её не делать этого. (Дуэт: La figlia, vedi, pentita / «Смотрите, ребёнок сожалеет»). Оставшись одна, девушка молится. Вошедший незаметно Рудольф подливает яду в кувшин, стоящий на столе. Затем Рудольфо спрашивает у Луизы, правда ли то, что она любит Вурма. «Да», — отвечает девушка. Рудольф пьёт стакан воды, а потом приглашает Луизы тоже выпить. Затем он сообщает, что тепрь они оба обречены на смерть. Перед смертью Луиза рассказывает Рудольфу правду (Дуэт: Ah piangi; il tuo dolore / «Твоё горе оправдано»). Миллер утешает свою дочь; все трое выражают свои сожаления и прощаются (Трио, Луиза: Padre, ricevi l’estremo addio / «Где ты, отец мой, жду смерти»; Рудольф: Ah! tu perdona il fallo mio / «О, простите меня»; Миллер: O figlia, o vita del cor paterno / «О, дитя, твоя жизнь дорога отцу»). После её смерти появляется Вальтер, Вурм и крестьяне, Рудольфо успевает пронзить грудь Вурма мечом и крикнуть отцу La pena tua mira / «Вот твоё наказание».

Оркестр 
«Луиза Миллер» написана для малой флейты, двух флейт, двух гобоев, двух кларнетов, двух фаготов, четырёх горнов, двух труб, трёх тромбонов, цимбассо, арфы, литавр, колокольчика, изображающего церковный колокол, колокольчика, изображающего часы на замке, бас-барабана, тарелок, органа и струнных.

Примечания

Ссылки 
 Опера Верди «Луиза Миллер»
 текст оперы на русском языке 

Оперы Джузеппе Верди
Оперы на итальянском языке
Оперы 1849 года
Сан-Карло
Оперные премьеры театра Сан-Карло в Неаполе